Абесамес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Торо. Занимает площадь 23,26 км². Население — 87 человек (на 2010 год).

Одна из достопримечательностей — церковь Сан-Мигель XVI века с алтарём в стиле барокко, возведённым в XVIII веке.

Население

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы